Баяр — многозначный термин.
 фамилия:
 Баяр, Махмуд Джеляль (1883—1986) — турецкий политик, третий президент Турецкой республики.
 Баяр, Жан Франсуа Альфред  (1796—1853) — французский драматург.

 монгольское имя:
 Баяр, Довдойн (1946—2010) — монгольский археолог, историк, боксёр.
 Баяр, Моононгийн — градоначальник Улан-Батора в 1924—1926 годах.
 Баяр, Санжийн (род. 1956) — монгольский политик, премьер-министр Монголии в 2007—2009.